

Astronomia 
 Anderson – cratere lunare

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Anderson – ghiacciaio sulla Costa di Foyn
 Australia
 Anderson – città nello Stato di Victoria
 Canada
 Anderson – fiume del Canada in Columbia Britannica
 Anderson – fiume del Canada nei Territori del Nord-Ovest
 Regno Unito
 Anderson – parrocchia civile del Dorset
 Stati Uniti d'America
 Anderson – città della Contea di Lauderdale, Alabama
 Anderson – città del Borough di Denali, Alaska
 Anderson – città della Contea di Shasta, California
 Anderson – capoluogo della Contea di Anderson, Carolina del Sud
 Anderson – census-designated place statunitense della contea di Minnehaha nello Stato del Dakota del Sud
 Anderson – capoluogo della Contea di Madison, Indiana
 Anderson – città della Contea di McDonald, Missouri
 Anderson – census-designated place statunitense situato nello stato del New Jersey nella contea di Warren
 Anderson – città della Contea di Grimes, Texas
 Anderson – città della Contea di Burnett, Wisconsin
 Anderson – città della Contea di Iron, Wisconsin

Persone

Pagine correlate 
 Alexander Anderson
 Steve Anderson
 Andersen
 Andersson